Васильевское золоторудное месторождение:
 Васильевское золоторудное месторождение — месторождение в Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Васильевское золоторудное месторождение — месторождение в Красноярском крае России.